Puppis steht für:
 lateinischer Name für das Sternbild Achterdeck des Schiffs

Sonstiges:
 Puppis Pikes, Gebirgsgruppe im Palmerland, Antarktika
 Puppis A, Supernovaüberrest des Sternbilds Achterdeck des Schiffs